ЗИТ «Россильбер» — российское производственное предприятие, специализирующееся на создании продуктов промышленной химии. Полное наименование — завод инновационных технологий «Россильбер». Основан в 2003 году. Головной офис концерна находится в республике Башкортостан.

История 
ЗИТ «Россильбер» основан в 2003 году. Основное направление деятельности основано на принципах импортозамещения и импортоопережения. Первоначальная специализация — выпуск смазочных материалов. Далее линейка товаров и услуг последовательно расширялась.

В 2019 году компания запустила серийное производство термопластика для разметки региональных и муниципальных дорог.

В 2020 году технологическая смазка для бесшовных труб, выпускаемая заводом, получила сертификат соответствия в Российском научно-исследовательском институте трубной промышленности (РосНИТИ, группа ТМК).

Руководство 
Исполнительный директор — Ильшат Хафизов, Коммерческий директор - Александр Гаськов, руководитель инновационного производства — к.х.н. Азамат Гареев.

Деятельность 
В основе деятельности «Россильбер» лежат собственные разработки, основанные на исследованиях российских и иностранных специалистов нефтехимии. Концерн располагает собственными научно-техническими лабораториями, где разрабатываются отечественные продукты в условиях максимально приближенных к реальным.

Компания производит технологические и экономические решения для нефтегазовой и металлургической отраслей, машиностроения, промышленной водоочистке, дорожного строительства и строительства массового жилья.

Деятельность «Россильбер» в области нефтегазовой промышленности включает комплексные решения по антикоррозионной защите оборудования. В 2019 году компания создала лакокрасочное покрытие для трубопроводов, которое увеличивает сроки службы металла и снижает потери при транспортировке нефти и газа.

В области металлургии и машиностроения компания разработала уникальные смазки, которые увеличивают ресурс работы оборудования, увеличивают производительность технологических линий и улучшают качество выпускаемой продукции.

В сфере водоочистки, предприятие производит широкую линейку реагентов очистки, применяемых в обработке сточных вод и водооборотных системах крупнейших промышленных компаний.

Оборудование завода позволяет моделировать дорожное покрытие и улучшать качество битумных добавок и дорожных разметочных материалов, которые адаптированы под климатические условия России и призваны сохранить безопасность жизни на дорогах.

В активе интеллектуальных и инженерных достижений ЗИТ «Россильбер»: технологии оксиалкилирования в премиум-сегменте (повышают темпы добычи нефти до 30 %), инновационные добавки и присадки (используются при любой температуре и ускоряют сдачу объекта в 2‒3 раза) для жилищного строительства, смазки для колесопрокатных производств (увеличивают ресурс станков в 4 раза и скорость прокатной линии до 30 %, каждое 5-е железнодорожное колесо в России изготовлено с применением смазок «Россильбера»). На заводе используется автоматизированная линия производства.

Продукция 
Компания производит широкий ассортимент продуктов нефтехимии для следующих промышленных отраслей:

 Нефть и газ (краски для гладкостного и антикорозийного покрытия)
 Металлургия и машиностроение (универсальные адаптивные СОЖ, смазки для горячей и холодной штамповки, смазки для колесопрокатных производств)
 Водоочистка (флокулянты и коагулянты, технические моющие реагенты и дисперганты, ингибиторы коррозии и отложений, биоциды широкого спектра действия)
 Дорожная отрасль (краски для дорожной разметки, термопластики, адгезионные присадки, присадки для теплых смесей, эмульгаторы)
 Строительство (пластификаторы, упрочнители бетона, проникающая гидроизоляция)

Производственный ассортимент включает ряд позиций ГСМ, ЛКМ, исходного сырья, очистки вод и др. Автоматизация деятельности снижает время изготовления продукции в 5‒10 раз.

Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям. Основными рынками сбыта являются: Россия, страны СНГ, страны дальнего зарубежья: Европа, Ближний и Средний Восток, Северная Африка, Южная и Юго-Восточная Азия. К стратегическим партнерам относятся предприятия Казахстана, Узбекистана, Украины. Имеется постоянный выход на рынки ОАЭ, Индии, Японии, Китая, ЮАР и ряда государств ЕС.

Потребители продукции — сырьевой, металлургический, машиностроительный, инфраструктурный и другие рынки.

Научно-техническая база 
Концерн располагает 6 собственными современными аттестованными лабораториями, 4 из которых расположены в России, 1 в Прибалтике, 1 в Турции и 1 в Азербайджане.

Научно-техническая база концерна включает в себя лабораторию химического анализа и структурной химии, лабораторию радиационной экологии и радиометрии, лабораторию микробиологического анализа и биотестирования, лабораторию оценки смазочных материалов и оборудование для оценки трибологии и пр.

Компания имеет лабораторно-испытательный комплекс дорожного оборудования для подбора рецептур и оценки качества асфальта по стандартам Superpave (USA) и европейским. Это позволяет производить оценку долговечности дорожных покрытий в отрицательных климатических зонах, склонности к колееобразованию, стойкости к шипам.

В лабораториях имеются стенды для подбора рецептур индустриальных красок, начиная от получения жидких и порошковых красок заканчивая их нанесением и испытанием в условиях максимально приближенным к реальным. 

Концерн располагает хроматографическим оборудованием, позволяющим оценить молекулярную структуру битумов, различных масел, полимеров.

В рамках постоянного сотрудничества научно-исследовательская работа также ведется в лабораториях РХТУ и МИСиС. Компания взаимодействует с научным составом ряда университетов ЕС.

Совместные проекты с МИСиС включают работу над созданием инновационных технических решений, внедрение которых в производство может позволить существенно улучшить работу действующего, но устаревшего промышленного оборудования.

Совместно с ведущими специалистами РХТУ компания проводит курсы повышения квалификации для сотрудников. Для студентов кафедры химической технологии полимерных композиционных лакокрасочных материалов действует программа производственной практики на заводе с последующим трудоустройством.

Влияние на окружающую среду 
Концерн поддерживает идеи экопотребления и экосбережения. В рамках научной и производственной деятельности ведет работу по сохранению и восстановлению окружающей среды. Специалисты «Россильбера» разработали безвредные способы осветления промышленных вод, которые снижают уровень тяжелых металлов на 91-99% – до уровня ПДК рыбо-хозяйственного значения. C 2010 года компании удалось очистить более 1 миллиарда кубометров воды более чем на 15 крупнейших комбинатах страны.

Смазочная продукция концерна производится на основе графитной водной дисперсии, поэтому она является более экологичной и легко смывается.

Вместе с Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) ЗИТ «Россильбер» занимается запуском обучающей онлайн-платформой экологов для промышленных предприятий.

Примечания